Alamillo, commune de la province de Ciudad Real ;
 Parc de l'Alamillo, parc de la ville de Séville ;
 Pont de l'Alamillo, pont sur le Guadalquivir, à Séville.